Локус (від  — місце) може означати:

 Локус — в генетиці — точка на хромосомі, де знаходиться алель певного гена. Вимірюється на генетичних картах у одиницях сантиморганідах.
 Локус — в психології — ступінь того, наскільки людина вважає, що вона може контролювати події, які на неї впливають.
 «Локус» — американський літературний журнал.
 Локус — літературна премія журналу «Локус».

Примітки